Das Gunze Invitational 1977 war ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1977 und fand vom 22. bis 27. November 1977 statt.

Einzel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1977
Tennisturnier in der Präfektur Tokio